Tar-kő néven az alábbi földrajzi helyeket ismerjük:

Hegycsúcsok:
Tar-kő, 949 méter magas hegycsúcs a Bükk-vidéken
Tar-kő, a Tarkő-hegység legmagasabb pontja a Keleti-Kárpátokban, Romániában

Település:
Tarkő, (szlovákul Kamenica), település Szlovákia az Eperjesi kerületben
Tarkő (Tarcău), település Romániában
Tarkő eltűnt középkori település a Székelyföldön.